

Населені пункти та їхні частини
 Лодзь — місто на правах повіту в Лодзинському воєводстві
 Лодзь — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Лодзь — осада в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Лодзь — лісова осада в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки